Rammstein in Amerika () — концертный альбом группы Rammstein. Состоит из трёх частей — концерта в Нью-Йорке в поддержку альбома Liebe ist für alle da, закадровых съёмок и документального фильма об истории группы в США.

Издания 
 2 Blu-Ray + 10 Panel Digipak
 2 DVD + 10 Panel Digipak

Содержимое дисков 
DVD 1

DVD 2

Над альбомом работали 
 Тилль Линдеманн — вокал
 Рихард Круспе — соло-гитара, бэк-вокал
 Пауль Ландерс — ритм-гитара, бэк-вокал
 Оливер Ридель — бас-гитара
 Кристоф Шнайдер — ударные
 Кристиан Лоренц — клавишные

Ссылки 
 Официальный сайт Rammstein
 Rolling Stone — Rammstein Announce 'In Amerika' Documentary, Concert Film

Альбомы Rammstein
Концертные альбомы 2015 года
Концертное видео
Альбомы по алфавиту